Sezona 1963/64 jugoslovanske hokejske lige je bila enaindvajseta sezona jugoslovanskega prvenstva v hokeju na ledu. Naslov jugoslovanskega prvaka so osmič osvojili hokejisti slovenskega kluba HK Jesenice.

Lestvica

Viri
Yugoslavia Championship - 1963/64

Jugoslovanska hokejska liga
1963 v športu
1964 v športu
1963 v Jugoslaviji
1964 v Jugoslaviji